Хејден Кристенсен () је канадски глумац, рођен 19. априла 1981. године у Ванкуверу (Канада).

Филмографија 

|-
|1994 || У устима лудила ||-{In the Mouth of Madness}- || дечак разносач новина на бициклу
|-
|1997 || ||-{Night of the Living Dummy III}- || Зејн
|-
|1998 || ||-{Strike!}- || -{Tinka's Date}-
|-
|1999 || Смрт недужних || -{The Virgin Suicides}- || Џо Хил Конли
|-
|2000 || ||-{Trapped in a Purple Haze}- || Орин Криг
|-
|2001 || Кућа наде || -{Life as a House}- || Сем Монро
|-
|2002 || Звездани ратови — епизода II: Напад клонова || -{Star Wars Episode II: Attack of the Clones}- || Анакин Скајвокер
|-
|2003 || ||-{Shattered Glass}- || Стивен Глас
|-
|2005 || Звездани ратови епизода III: Освета сита || -{Star Wars Episode III: Revenge of the Sith}- || Анакин Скајвокер/Дарт Вејдер
|-
|2006 || ||-{Factory Girl}- || Били Квин
|-
|2007 || || -{Awake}- || Клеј
|-
|2008 || ||-{Virgin Territory}- || Лоренцо
|-
|2008 || Скакач ||-{Jumper}- || Дејвид Рајс
|-
|2009 || ||-{New York, I Love You}- || 
|-
|2009 || ||-{Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey}- || 
|-
|2010 || ||-{Takers}- || 
|-
|2010 || ||-{Vanishing on 7th Street}- || Лук
|-
|2014 || || -{American Heist}- || Џејмс Кели
|-
|2014 || ||-{Outcast}- || Џејкоб
|-
|2015 || || -{90 Minutes in Heaven}- || Дон Пајпер
|-
|2015 || Звездани ратови епизода VII: Буђење силе || -{Star Wars Episode VII: The Force Awakens}- || Анакин Скајвокер || глас (архивни снимци)
|-
|2017 || Прво убиство || -{First Kill}- || Вилијам „Вил” Биман ||
|-
|2018 || Романса у Малој Италији || -{Little Italy}- || Лео Кампо
|-
|2019 || Звездани ратови епизода IX: Успон Скајвокера || -{Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker}- || Анакин Скајвокер || глас (камео)
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Канадски глумци
Добитници награде Сатурн
Глумци у Ратовима звезда